Silique peut désigner :

 Silique (fruit), un fruit
 Silique (monnaie), une monnaie d'argent du Bas Empire romain
 Silique (mesure), une unité de mesure de la Rome antique